Chrysler Valiant — серия моделей от компании Chrysler Australia (CA).

Автомобиль производился с 1962 по 1981.

1-е поколение (1962—1963) 

1-е поколение было на базе Plymouth Valiant.

Компания Chrysler Australia привезла американский Valiant в Австралию в 1960 году для испытаний. Переоборудование под правостороннее движение оказалось сложным, так как рядный шестицилиндровый двигатель был установлен под небольшим углом вправо.

Серийная модель, Chrysler Valiant серии R, была официально представлена в январе 1962 года в присутствии тогдашнего премьер-министра Австралии и вскоре после этого поступила в серийное производство, состоящее в основном из американских компонентов.

Valiant был хорошим компромиссом между не слишком громоздкими размерами и просторностью и сразу же был хорошо принят на австралийском рынке. Кузов, разработанный Вирджилом Экснером, был современным по стандартам того времени, но в то же время несколько игривым, вплоть до имитации кожуха запасного колеса в крышке багажника.

Первый Chrysler Valiant оснащался 145-сильной версией рядной шестерки Chrysler Slant Six объемом 3,7 литра. Конкуренты Holden и Ford предлагали только 75 и 85 л.с. соответственно. Варианты трансмиссии включали механическую трехступенчатую коробку передач с центральным рычагом или трехступенчатый автомат Chrysler TorqueFlite, управляемый кнопками справа на приборной панели.

2-е поколение (1963—1965) 

2-е поколение тоже было на базе Plymouth Valiant.

3-е поколение (1965—1968) 

3-е поколение тоже было на базе Plymouth Valiant.

4-е поколение (1968—1969)

5-е поколение (1969—1971)

6-е поколение (1971—1974)

7-е поколение (1974—1976)

8-е поколение (1976—1981) 

Valiant